Макаровцы  — топоним:

Белоруссия 
 Макаровцы — деревня, Ширковский сельсовет, Поставский район, Витебская область.
 Макаровцы — агрогородок, Макаровецкий сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область.

Россия 
 Макаровцы — деревня, Кирово-Чепецкий район, Кировская область, Россия